Rotaru kan syfta på:
 Aurelia "Aurica" Rotaru
 Sofija (Michajlovna Evdokimenko) Rotaru

Rumänska efternamn
Efternamn som syftar på yrken